Regierung Lyons steht für folgende Regierungen Australiens:

 Regierung Lyons I (1932 bis 1938)
 Regierung Lyons II (1938/39)